!F
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg F
BadenWurttemberg F